O Campeonato Europeu de Ginástica Artística é a mais importante competição da modalidade para o continente europeu, organizada pela União Europeia de Ginástica (sigla: UEG).

Suas edições tiveram início em 1955 na cidade de Frankfurt am Main (Alemanha) para os homens e em 1957 na cidade de Bucareste (Roménia) para as mulheres. Realizados de dois em dois anos até 2004 - salvo as seguidas de 1989 e 1990 -, passaram a ser disputados anualmente, sempre antes dos mundiais.

Lista de medalhistas

Edições 

Nota a: : Esta primeira edição trata apenas da contagem masculina. Campeonatos seguintes, utilizam da contagem feminina.

Quadro geral de medalhas

Ver também 
 Gymnaestrada
 Campeonato Mundial de Ginástica Artística
 Copa do Mundo de Ginástica Artística
 Campeonato Africano de Ginástica Artística
 Federação Internacional de Ginástica
 Biografias dos ginastas

Referências

Ligações externas 
 
 

Competições de ginástica artística